Патера — чешская фамилия. Известные носители:
 Патера, Адольф (1819—1894) — чешский химик.
 Патера, Адольф (1836—1912) — чешский филолог.
Патера, Кен (род. 1942) — американский рестлер и тяжелоатлет.
 Патера, Павел (род. 1971) — чешский хоккеист, центральный нападающий.

Другие значения 

 Патера (сосуд) — древнеримский сосуд для ритуальных возлияний
 Патера — кратер неправильной формы